Epinannolene är ett släkte av mångfotingar. Epinannolene ingår i familjen Epinannolenidae. 

Epinannolene är enda släktet i familjen Epinannolenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Epinannolene